

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, вышедших в 2022 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Комментарии

Примечания